Денис Владимирович Гусев (род. 26 декабря 1976, Архангельск, РСФСР, СССР) — российский политик, сенатор Совета Федерации Федерального собрания РФ — представитель в СФ ФС РФ от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа с 14 сентября 2020 года.

Секретарь Ненецкого регионального отделения партии «Единая Россия» (23 декабря 2016 — 3 декабря 2021).

С 3 октября 2019 года также являлся председателем городского Совета Нарьян-Мара.

Из-за поддержки российской агрессии во время российско-украинской войны находится под персональными международными санкциями.

Биография 
Денис Гусев — чемпион Архангельской области по боксу 1995 года.
В 1999 году закончил Поморский государственный университет по специальности «учитель истории и социально-политических дисциплин», в 2014 году получил второе высшее образование в Северном (Арктическом) федеральном университетепо специальности «инженер».

С 1999 года по 2000 год служил в Архангельской таможне. С 2000 года по октябрь 2019 года работал в дочерних структурах компании «ЛУКОЙЛ» в Нарьян-Маре.

В 2012 году был занял освободившееся после перехода Натальи Кардаковой в Собрание депутатов НАО, место депутата Совета Заполярного района второго созыва. В сентябре 2013 года — был избран депутатом Архангельского областного Собрания депутатов шестого созыва.

С 7 октября 2015 года по 2 февраля 2016 года — был секретарём местного отделения партии «Единая Россия», МО "Городской округ «Город Нарьян-Мар». 23 декабря 2016 года на XXII Региональной конференции Денис Гусев избран секретарем Ненецкого регионального отделения партии «Единая Россия».

8 сентября 2019 года был избран депутатом городского Совета Нарьян-Мара четвёртого созыва по избирательному округу № 6 («Портовый»). 3 октября 2019 на первой организационной сессии горсовета избран его председателем .

В 2004 году Денис Гусев учредил Федерацию бокса Ненецкого автономного округа, до 2019 года был её руководителем.
	
Из-за поддержки российской агрессии и нарушения территориальной целостности Украины во время российско-украинской войны находится под персональными международными санкциями всех стран Европейского союза, Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Канады, Швейцарии, Австралии, Украины, Новой Зеландии.

Семья 
Женат, имеет троих детей.

Недвижимость 
Обладает восьмью индивидуальными гаражами (400 м²). Есть несколько квартир 73.4 м² и 117.2 м². На супругу записано четыре квартиры, на ребёнка записано четыре квартиры.

Примечания

Ссылки 
 Биография Гусева Дениса Владимировича на сайте Ненецкого регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»
 Представлять интересы НАО в верхней палате Федерального Собрания РФ будет Денис Гусев

Депутаты Архангельского областного собрания депутатов
Боксёры по алфавиту
Боксёры 1990-х годов
Выпускники Поморского государственного университета
Выпускники Северного (Арктического) федерального университета
Политики Ненецкого автономного округа
Члены «Единой России»
Члены Совета Федерации России (с 2000)
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании